Суперэттан 2013 — 13-й сезон с момента создания футбольной лиги Швеции в таком формате. Сезон стартовал 6 апреля и закончился 2 ноября 2013 года. В турнире приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Страница на сайте Шведской футбольной ассоциации
 Официальный сайт

2013
Швеция
Спорт в Швеции в 2013 году